Мина и Матаморос има више значења:

 Мина и Матаморос, Ла Тринидад (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мина и Матаморос, Сан Пабло Тамборел (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику